Lilla Noren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Noren, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (7,44 ha)
Lilla Noren, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (50 ha)

Se även
Noren

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn